Walter Hopp ist der Name folgender Personen:

* Walter Hopp (Entomologe) (1884–1958), deutscher Entomologe
 Walter Hopp (Missionar) (1889–1954), deutscher Missionar in China